Dunningen (De Wolden), een buurtschap in de Nederlandse gemeente De Wolden
 Dunningen (havezate), een voormalige havezate
 Dunningen (Duitsland), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg